Andre Begemann e Albano Olivetti erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Antonio Šančić e Tristan-Samuel Weissborn ha sconfitto Alexander Erler e Lucas Miedler con il punteggio di 7-6(10-8), 4-6, [10-8].

Teste di serie 

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (semifinale)
  Antonio Šančić /  Tristan-Samuel Weissborn (campioni)

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (finale) 
  Diego Hidalgo /  Roberto Quiroz (primo turno)

Wildcard 

  Patric Prinoth /  Patric Prinoth (primo turno)
  Gabriel Moroder /  Erwin Tröbinger (primo turno)

  Matteo Arnaldi /  Samuel Vincent Ruggeri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol 2021